Jaroslav Drobný, tennista e giocatore di hockey degli anni cinquanta.
 Jaroslav Drobný, calciatore ceco del Werder Brema.